Příjmení Janata nosí více různých osobností:

 mužská podoba
 František Janata (1889–1967) – český a československý politik 
 Jan Janata ml. (1925–1905) – český reformovaný kazatel
 Pavel Janata (* 1960) – bývalý člen městského zastupitelstva města Třebíče, bývalý senátor
 Zbyněk Janata (1932–1955) – člen skupiny bratří Mašínů.

 ženská podoba s přechýlením
 Jana Janatová, provdaná Havlatová (* 1968) – česká dětská herečka, tanečnice